Merluccius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Merluccius ingår i familjen kummelfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kummelfiskar
Merluccius